Ectromachernes är ett släkte av spindeldjur. Ectromachernes ingår i familjen Withiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Ectromachernes